Oldwig von Natzmer ist der Name folgender Personen:

 Oldwig von Natzmer (General, 1782) (1782–1861), deutscher General der Infanterie
 Oldwig von Natzmer (General, 1842) (1842–1899), deutscher Generalleutnant
 Oldwig von Natzmer (General, 1904) (1904–1980), deutscher Generalleutnant
 Oldwig von Natzmer (Landrat) (1905–1942), deutscher Landrat